Индигенизация (букв.«отуземливание») — термин теоретической антропологии, обозначает локальные тенденции к культурному обособлению и цивилизационной независимости. Индигенизация противоположна таким интегральным процессам, как ассимиляция, глобализация, вестернизация, прозелитизм и пр. Исторически является постоянным спутником растущих и разрушающихся империй и государств. Одним из примеров индигенизации можно считать африканизацию.

Литература 
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций М.: «Издательство АСТ», 2003

Глобализация
Культурная ассимиляция
Культурология